Madder steht für:

 Madder-Kliffs, Kliffs auf der Joinville-Insel in der Antarktis
 englischer Trivialname für den Färberkrapp